El término Hoste puede referirse a:

Geografía

Isla Hoste, una de las islas más australes de Chile;

Hoste (Mosela).

Apellido 
 Hoste, apellido:

Personajes 
  Frank Hoste (1955-), ciclista profesional retirado - ganador de cinco etapas en el Tour de Francia;
  Leif Hoste (1977-), ciclista profesional - ganador del Campeonato de Bélgica de ciclismo contrarreloj en tres ocasiones;
  William Hoste (1780-1828), capitán de la Marina Real Británica.